Bieg na 15 km kobiet stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 8 lutego. Wzięło w nim udział 69 zawodniczek z 24 państw. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Rosjanka Olga Daniłowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998